Die Saison 2006/07 im CEV-Pokal begann mit der ersten Runde am 9. Dezember 2006 und endete mit dem Finale am 18. März 2007. Der italienische Verein Pallavolo Sirio Perugia gewann das Endspiel in eigener Halle gegen den russischen Vertreter VK Saretschje Odinzowo.

Modus 
In der Vorrunde wurden neun Turniere mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die Gruppensieger qualifizierten sich für das Achtelfinale und trafen dort auf sieben gesetzte Mannschaften. Das Achtel- und Viertelfinale wurden im KO-System mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Die Sieger des Viertelfinales erreichten das Final Four.

Teilnehmer

Spielplan

Vorrunde 

In einer Vorausscheidung am 9./10. Dezember setzte sich der schottische Vertreter Troon gegen die luxemburgische Mannschaft Walfer mit 3:0 und 3:1 durch und qualifizierte sich damit für eines der Vorrunden-Turniere.

Achtelfinale bis Finale

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2006/07 (Frauen)
Volleyballsaison 2006/07
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften